И́горь Серге́евич Вале́ев () — российский хоккеист, левый нападающий.

Карьера 
В детстве занимался плаванием, но в 10 лет по приглашению друга перешёл в хоккей. Выступал за «Спортивный клуб имени Чкалова» (СКиЧ), в 12 лет на турнире «Золотая шайба» в Челябинске его заметили и пригласили в «Трактор». В 17 лет вместе с несколькими игроками «Мечела» и «Трактора» получил предложение играть в Канаде. Несколько лет играл за «Свифт-Каррент Бронкос» и «Норт-Бэй Сентенниалс». В 2001 на драфте НХЛ был выбран клубом «Сент-Луис Блюз». В конце 2005 вернулся в Россию, играл за «Сибирь» в Суперлиге. С 2019 года тренирует челябинский клуб «Урал Хоккей».

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Свифт-Каррент Бронкос»
Игроки «Норт-Бэй Сентенниалс»
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки «Пеория Ривермен» (ECHL)
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Арыстан»
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Кулагер»